Чарапио има више значења:

 Чарапио (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чарапио (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику